Дамаск — місто у Сирії.
 Дамаск — провінція у Сирії.
 Дамаст (дамаск) — декоративна тканина, назва якої походить від міста Дамаск.

Див. також 
 Дамаскус ()